De verlossing (roman), boek van Willem Elsschot uit 1921
 De verlossing (televisieserie), miniserie uit 1975 naar het boek van Elsschot
 De verlossing (film), film uit 2001 van Hugo Claus
 De verlossing (strip), strip uit de reeks De jonge jaren van Blueberry